

Patronyme 
Loubatières est un nom de famille issu de l'occitan, et le matronyme de Loubatier, forme méridionale de « louvetier ». Il est porté par 
 Auguste-Louis Loubatières, (1912 - 1977), médecin
 Jean Loubatières (1946, Montpellier), linguiste

Linguistique 
 Formes apparentées mentionnées par Michel Grosclaude (qui n'a pas d'entrée pour cette orthographe) : Loubatères, Loubatière. Elles sont apparentées à Loubère, Loubeyre, etc.

Divers 

 Les Éditions Loubatières sont une maison d’édition indépendante française.

Références

Liens externes 
 

Patronyme occitan